Thundorf est le nom des plusieurs lieux :
 Thundorf en Suisse ;
 Thundorf in Unterfranken en cercle de Bad Kissingen en Bavière ;
 Thundorf, part de la commune Osterhofen en cercle de Deggendorf en Basse-Bavière ;
 Thundorf, part de la commune Ainring en cercle du Paysage de Berchtesgaden en Haute-Bavière ;
 Thundorf, part de la ville de Freystadt en cercle de Neumarkt en Haut-Palatinat en Bavière.